Бріжи́т Фонтен () (24 червня 1939 Морле, Бретань, Франція) — французька співачка, актриса та виконавиця авангардної музики. Вона також відома як письменниця, драматург і поет.

Протягом своєї кар'єри вона спробувала себе у багатьох музичних стилях: рок-н-рол, фолк, фрі-джаз, електроніка, художнє слово () і етно.

Дискографія 
 12 chansons d'avant le déluge (разом з Jacques Higelin та Jimmy Walter), Productions Jacques Canetti, 1965
 15 chansons d'avant le déluge (разом з Jacques Higelin та Michel Colombier), Productions Jacques Canetti, 1966
 Brigitte Fontaine est folle (разом з Jean-Claude Vannier), Saravah, 1968
 Comme à la radio (разом з the Art Ensemble of Chicago та Areski Belkacem), Saravah, 1969
 Brigitte Fontaine (разом з Areski Belkacem, Julie Dassin і Jacques Higelin), Saravah, 1972
 Je ne connais pas cet homme (совместно с Areski Belkacem і Antoine Duhamel), Saravah, 1973
 L'Incendie (разом з Areski Belkacem), Byg Records, 1974
 Le Bonheur (разом з Areski Belkacem), Saravah, 1975
 Vous et Nous (разом з Areski Belkacem, Jean-Philippe Rykiel і Antoine Duhamel), Saravah, 1977
 Les églantines sont peut-être formidables (разом з Areski Belkacem), , RCA-Saravah, 1979
 French corazon (разом з Areski Belkacem та Jean-Philippe Rykiel), Midi/EMI, 1990
 Genre humain (разом з Areski Belkacem, Étienne Daho та Les Valentins), Virgin, 1995
 Les palaces (разом з Areski Belkacem та Alain Bashung), Virgin, 1997
 Morceaux de choix, compilation, Virgin, 1999
 Kékéland (разом з Areski Belkacem, Jean-Claude Vannier, Sonic Youth, -M-, Noir Désir, Ginger Ale, Lou и Placido, Jean Efflam Bavouzet, Jean-Philippe Rykiel, Georges Moustaki, Les Valentins і Archie Shepp), Virgin, 2001
 Rue Saint Louis en l'île (разом з Areski Belkacem, -M-, Didier Malherbe, Jean Efflam Bavouzet, Zebda, Daniel Mille та Gotan Project), Virgin, 2004
 Libido (разом з Jean-Claude Vannier, -M-, Jean Efflam Bavouzet та Areski Belkacem), Polydor, 2006
 Prohibition (разом з Areski Belkacem, Ivor Guest, Grace Jones і Philippe Katerine) Polydor, 2009
 L'un n'empêche pas l'autre (разом з Ivor Guest, Areski Belkacem, Grace Jones, Arno, Jacques Higelin, Emmanuelle Seigner, Alain Souchon, -M-, Bertrand Cantat, Christophe та Richard Galliano, 2011

Посилання 
 Офіційний сайт Бріжитт Фонтен
 Бріжитт Фонтен  у базі даних порталу Discogs.com

Французькі співачки
Французькі музиканти
Французькі акторки
Акторки за алфавітом